Simon Geschke (Berlin, 1986. március 13.)  német profi kerékpáros.

Jegyzetek

További információk

Kapcsolódó szócikkek 

Német kerékpárosok
1986-ban született személyek
Élő személyek
Nagyon rövid sportcikkek